Aceasta este lista celor 221 de comune din departamentul  Loire-Atlantique din Franța.

 (NM)    Nantes Métropole, Communauté urbaine of Nantes.
 (CAB)   Communauté d'agglomération of Côte du Pays Blanc, creată în 2003, parțial extinsă și în Morbihan.
 (CAS)   Communauté d'agglomération Région Nazairienne et de l'Estuaire, creată în 2001.
 (LS)    Communauté de communes Loire & Sillon, creată în 2002.
 (COMPA) Communauté de communes of Pays d'Ancenis.

Loire-Atlantique